Vladimir Kirillovitj, Storhertig av Ryssland (Vladimir Kirillovitj Romanov, ryska: Влад́имир Кир́иллович Ром́анов), född 30 augusti 1917 i Borgå, död 21 april 1992, var huvudman för ätten Romanov och pretendent till titeln som rysk tsar från 1938 och till sin död.

Uppväxt 
Vladimir Kirillovitj föddes i storfurstendömet Finland, som son till storfurst Kirill Vladimirovitj av Ryssland och Victoria Melita av Sachsen-Coburg-Gotha, och flydde till Haiko gård med sin familj i samband med den ryska revolutionen. År 1920 lämnade de Finland och bosatte sig i Koburg i Tyskland. Den 31 augusti 1924 gjorde Vladimirs far anspråk på tsartiteln  och Vladmir antog titeln Tsarevitj (tronföljare). År 1930 lämnade familjen Tyskland och bosatte sig i Frankrike där hans far satte upp sitt exilhov.

På 30-talet levde Vladimir en period i England, där han studerade och arbetade vid en fabrik. Vid återkomsten till Frankrike bosatte han sig i Bretagne, där han blev godsägare.

Tronarvinge och andra världskriget 
Vid sin fars död 1938 blev Vladimir huset Romanovs överhuvud. Samma år kom förslag om att han skulle bli regent av Ukraina, men han nekade med motiveringen att han inte ville hjälpa till med att splittra Ryssland.

Efter kriget 
Efter kriget levde Vladimir i huvudsak i Madrid, men återvände ofta till sina ägor i Bretagne och besökte ofta Paris.
Han kom efter kriget att vidta åtgärder för att se till att hans dotter skulle kunna ärva hans anspråk på tsartiteln, vilket skapade viss uppståndelse och splittring i släkten Romanov. Vladimir besökte Ryssland för första gången i november 1991 när han bjöds in till S:t Petersburg av borgmästaren Anatolij Sobtjak.

Källor

Externa länkar 

|-
|width="30%" align="center"|Företrädare:Kirill Vladimirovitj av Ryssland
|width="40%" align="center"|Pretendenter till Rysslands tron1938–1992
|width="30%" align="center"|Efterträdare:Storfurstinnan Maria Vladimirovna

Födda 1917
Avlidna 1992
Rysslands kungligheter
Romanov
Pretendenter till Rysslands tron
Ryska storfurstar
Ryska furstar
Alumner från University of London
Mottagare av Sankt Andreas orden
Mottagare av Alexander Nevskijorden
Mottagare av Ryska Vita örnens orden
Mottagare av Sankt Georgsorden
Mottagare av Sankt Vladimirs orden
Mottagare av Sankt Annas orden
Mottagare av Sankt Annas ordens första klass
Mottagare av Ryska Sankt Stanislausorden
Mottagare av Ryska Sankt Stanislausordens första klass
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Mottagare av Sachsen-Ernestinska husorden
Mottagare av Annunziataorden
Malteserriddare
Män